Sebevědomí může znamenat:

 v běžné řeči povahový rys člověka, který si cení sebe sama a obvykle to i dává najevo svým jednáním apod.
 sebereflexe, vědomí sebe sama ve filosofii
 sebevědomí (sociální psychologie) – odborný termín v sociální psychologii

Externí odkazy